Chris Hunt – australijska lekkoatletka, oszczepniczka aktywna w latach 60. i 70. XX wieku
 Chris Hunt – brytyjski dziennikarz, redaktor naczelny
 Chris Hunt (ur. 1968) – brytyjski badmintonista, olimpijczyk

Zobacz też 
 Christopher Hunt – angielski księgarz